Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании примут участие 90 спортсменов из 28 стран. Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, который не смог отобраться в состав сборной для участия в Играх в Пхёнчхане.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)